Genéricamente, el término malón alude a una táctica militar utilizada por diversos pueblos indígenas, que consistía en un ataque rápido y sorpresivo, mediante un gran número de guerreros, a un pueblo, ejército o fortificación del enemigo.

También puede designar:

 Malón (Zaragoza), población española situada en la Provincia de Zaragoza;
 Malón (banda), banda argentina de thrash metal.
 Malón (película), película argentina.
Malón (fiesta), el nombre que recibía en Chile una reunión o fiesta de amigos, en la cual cada invitado lleva algo, ya sea comida, bebida o música.